|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2005 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober 2005 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Nicole Vaidišová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Servische Jelena Janković in twee sets. Vaidišová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cho Yoon-jeong en Jeon Mi-ra hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Gisela Dulko en María Vento-Kabchi, werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het ongeplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jill Craybas en Natalie Grandin in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chan noch Chuang had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Seoel 2005
Seoel